D30 ou D-30 peut faire référence à :
 Canon EOS D30, un appareil photo reflex numérique de la marque Canon ; 
 Dé à trente faces, une variante de dé comprenant trente faces ;
 HMS Despatch (D30), un croiseur léger de la Royal Navy ;
 Route départementale 30, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Soloviev D-30, un turboréacteur double corps à double flux soviétique ;
 Tumeur bénigne des organes urinaires, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres